Qumlaq – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qumlaq – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian